La Coppa di Francia 2022-2023 è la 47ª Coppa di Francia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano 64 squadre (18 iscritte alla LNB Pro A 2022-2023, 18 della Pro B e 27 della Nationale Masculine 1 e il vincitore del Trophée Coupe de France). Le migliori otto squadre al termine della LNB Pro A 2021-2022 entrano in gioco direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificatesi dalla nona alla sedicesima posizione entrano in gioco dal secondo turno.

Partite

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate
LNB Pro A 2022-2023
Leaders Cup 2023

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2022
Pallacanestro nel 2023
Coppa di Francia di pallacanestro maschile